Por ti puede hacer referencia a: 

Por ti (1974), canción de Óscar Chávez;
Por ti (2002), telenovela mexicana;
 Por ti (2003), álbum de estudio de la banda sinaloense mexicana Banda El Recodo;

 Por ti (2004), álbum de Ednita Nazario;

 Por ti (2005), canción de la banda mexicana Belanova;
Por ti (2015), canción de artista colombiano Jeloz;
 Por ti (2016), programa de televisión chileno.